Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 612 dans le monde.

 Route régionale 612 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route nationale 612 en France
 Route européenne 612 en Italie